A tahiti labdarúgó-válogatott  Francia Polinézia válogatottja, melyet a tahiti labdarúgó-szövetség (Fédération Tahitienne de Football) irányít. Megnyerték a 2012-es OFC-nemzetek kupáját, és háromszor végeztek a második helyen (1973, 1980, 1996).
2009-ben kijutottak az U20-as labdarúgó-világbajnokságra, melyet Egyiptomban rendeztek meg.

Világbajnoki szereplés

FIFA U20-as labdarúgó-világbajnokság

Konföderációs kupa-szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – harmadik hely
 1966 – első hely
 1969 – második hely
 1971 – harmadik hely
 1975 – első hely
 1979 – első hely
 1983 – első hely
 1987 – második hely
 1991 – első kör
 1995 – első hely
 2003 – negyedik hely
 2007 – első kör

Edzők 
Gerard Kautai

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Francia Polinézia
Tahiti labdarúgás